Manni ist der Name folgender Orte:
 Manni (Burkina-Faso), Ort in Burkina-Faso

Manni ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Manni (* 1963), italienischer Regisseur
 Alessandro Manni (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Andrea Manni (* 1958), italienischer Regisseur
 Armando Manni, italienischer Regisseur
 Ettore Manni (1927–1979), italienischer Schauspieler
 Keijo Manni (* 1951), finnischer Ringer
 Marcello Manni (1899–1955), italienischer Journalist

Siehe auch: 
 Manni, der Libero, deutsche Fernsehserie von Franz Josef Gottlieb (1981)
 Nonni und Manni, Fernsehserie (1988)
 Manfred, männlicher Vorname
 Mani